Chaetodontoplus är ett släkte av fiskar. Chaetodontoplus ingår i familjen Pomacanthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Chaetodontoplus